Die Abkürzung PZO steht für:
 Phasenzentrumsoffset (engl. Phase Center Offset), ein Begriff aus der Antennentechnik
 Polskie Zakłady Optyczne, ein 1921 gegründetes polnisches Optik-Unternehmen
 PZO-Syndrom, die Stoffwechselstörung Polyzystisches Ovarialsyndrom
 Prüfungs- und Zulassungsordnung
 PZO Pressezustellservice Oderland GmbH in Frankfurt/Oder, eine Tochter der Märkischen Verlags- und Druckhaus GmbH & Co. KG/Märkische Oderzeitung

Siehe auch:
 PCO

PZO